Aaran Lines (Lower Hutt, 21 de dezembro de 1976) é um ex-futebolista profissional neozelandês, que atuava como meio-campista.

Carreira 
Aaran Lines se profissionalizou no Werder Bremen.

Seleção 
Aaran Lines integrou a Seleção Neozelandesa de Futebol na Copa das Confederações de 1999.

Títulos 
Nova Zelândia
Copa das Nações da OFC: 1998 e 2002

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Nova Zelândia
Futebolistas do Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna
Futebolistas do Ruch Chorzów
Futebolistas do Sportverein Werder Bremen
Jogadores da Seleção Neozelandesa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003